Jiucheng bezeichnet:

 Jiucheng (Daozhen) (旧城镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Daozhen in der chinesischen Provinz Guizhou
 Jiucheng (Huanghua) (旧城镇), Großgemeinde der Stadt Huanghua in der chinesischen Provinz Hebei
 Jiucheng (Juancheng) (旧城镇), Großgemeinde im Kreis Juancheng in der chinesischen Provinz Shandong
 Jiucheng (Lixin) (旧城镇), Großgemeinde im Kreis Lixin in der chinesischen Provinz Anhui
 Jiucheng (Luxi) (旧城镇), Großgemeinde im Kreis Luxi in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jiucheng (Pingguo) (旧城镇), Großgemeinde im Kreis Pingguo im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Jiucheng (Weixin) (旧城镇), Großgemeinde im Kreis Weixin in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jiucheng (Xinji) (旧城镇), Großgemeinde der Stadt Xinji in der chinesischen Provinz Hebei
 Jiucheng (Yingjiang) (旧城镇), Großgemeinde im Kreis Yingjiang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jiucheng (Qianxi) (旧城乡), Gemeinde im Kreis Qianxi in der chinesischen Provinz Hebei
 Jiucheng (Shidian) (旧城乡), Gemeinde im Kreis Shidian in der chinesischen Provinz Yunnan